

Стружниця — село в гміні Мислаковіце Єленьоґурського повіту Нижньосілезького воєводства

Стружниця — річка, права притока Цірохи.

Стружниця — поселення в общині Костел, регіон Південно-Східна Словенія